Boris Vian (1920-1959), écrivain français, ingénieur de l'École centrale, inventeur, poète, parolier, chanteur, critique et trompettiste de jazz ;
 d’où la rue Boris-Vian dans le   de Paris (nom donné en 1992) ;
 Michelle Vian née Léglise (1920-2017), traductrice française, première épouse de Boris Vian ;
 Patrick Vian (1942-), musicien, fils de Michelle et Boris Vian ;
 Ursula Vian-Kübler (1928-2010), danseuse et actrice suisse, deuxième épouse de Boris Vian en 1954 ;
 Dominique Vian (né en 1944), haut fonctionnaire français ;
 Edmond Vian (1874-1930), homme politique français, fils de Georges Vian ;
 Francis Vian (1917-2008), universitaire français, spécialiste de poésie épique et de mythologie grecques ;
 Georges Vian (1842-1905), homme politique français, père d’Edmond Vian ; 
  (né en 1952), historien et journaliste italien, actuel directeur de L’Osservatore Romano ; 
 Philip Vian (1894-1968), officier britannique de la Royal Navy ;

Vian est également un patronyme italien répandu dans le nord de l’Italie, notamment en Vénétie. En France, le patronyme Vian, apparu en Provence (où l'immigration italienne [notamment piémontaise] fut importante), est probablement la francisation du patronyme italien Viana, répandu dans le Piémont.

Toponyme

 Vian, ville américaine située en Oklahoma ;
 Vian est une localité située en Norvège.

Notes et références 

Patronyme français